|}
Die Bahnstrecke Wyczerpy–Chorzew Siemkowice ist eine größtenteils eingleisige, elektrifizierte und regulär nicht mehr vom Personenverkehr bediente Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Schlesien und Łódź.

Verlauf und Zustand 
Die Strecke beginnt an der Abzweigstelle Wyczerpy an der Bahnstrecke Warszawa–Katowice und verläuft nordwärts, dann nordwestwärts zum Bahnhof Chorzew Siemkowice (Saatgrund; km 48,392) an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, der früheren Kohlenmagistrale.

Die Strecke ist bis zum Kilometer 3,940 beim Bahnhof Rząsawa zweigleisig und durchgehend mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert. Bis zum Kilometer 4,035 ist sie mit vierzig Kilometern pro Stunde Höchstgeschwindigkeit zu befahren, bis zum Kilometer 43,845 mit sechzig und auf dem Rest der Strecke mit fünfzig. Dies gilt für alle Zugarten.

Geschichte 
Die Strecke wurde am 13. April 1939 von der Französisch-Polnischen Eisenbahngesellschaft eröffnet. Sie gelangte noch im selben Jahr nach der deutschen Besetzung Polens teils zur Deutschen Reichsbahn, teils zur Ostbahn. 1945 wurde sie wieder polnisch und kam zu den Polnischen Staatseisenbahnen. Seit dem 30. Dezember 1974 ist sie vollständig elektrifiziert.

Der reguläre Personenverkehr wurde am 9. Dezember 2012 eingestellt.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F7

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)

Einzelnachweis 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien